Plaats in Indonesië
 Trasan (Bandongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Trasan (Juwiring), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java